Miejscowości w USA:
 Manito – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Mason
Gminy w USA:
 Manito (ang. Manito Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mason